Zwięczyca – część Rzeszowa
 Osiedle Zwięczyca – osiedle w Rzeszowie
 Rzeszów Zwięczyca – przystanek kolejowy w Rzeszowie